Le  oppose les dix meilleures équipes géorgiennes de rugby à XV. Il débute le .

Clubs de l'édition 2013-2014

Classement de la phase régulière 

|}

 
Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Notes et références

Lien externe 
 

2013-2014
Géorgie
2013 en Géorgie
2014 en Géorgie